Embrujo puede hacer referencia a las siguientes películas:

Embrujo, película argentina de 1941.
Embrujo, película española de 1947.